Сан-Маркус:

 Сан-Маркус — залив Атлантического океана у северо-восточных берегов бразильского штата Мараньян.
 Сан-Маркус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.